

Капиці — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Капиці — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Капиці — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства